Ez a lap a Ni Hao Kai-lan című kanadai-amerikai televíziós animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Első évad

Második évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái